Fehrer steht für:

 F.S. Fehrer Automotive, deutsche Autozulieferer
 Fehrer-Villa, eine in Linz unter Denkmalschutz stehende Villa

Fehrer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Fehrer (1919–2000), österreichischer Erfinder und Industrieller
 Heinrich Fehrer (1880–1956), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Dr.-Ernst-Fehrer-Preis